Tarzan pode se referir a:

Luan Chagas - lutador de MMA
Tarzan - personagem de Edgar Rice Burroughs
Tarzan (série de televisão de 1966) - programa de televisão americano de 1966-1968, com Ron Ely
Tarzan (Disney) - filme de animação americano de 1999 da Disney
A Lenda de Tarzan (série animada) - série animada de 2001 a 2003 baseada no filme de 1999
Tarzan & Jane - filme animado de 2002, sequência da animação de 1999. 
Tarzan (série de televisão de 2003) - outro programa de televisão dos anos 2000
Tarzan 2 - filme animado de 2005, uma prequela da animação de 1999. 
Tarzan: A Evolução da Lenda - filme em live-action de 2013.
A Lenda de Tarzan (filme) - filme em live-action de 2016.

Ver também

Desambiguação